Woskressenski (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Abramowitsch Woskressenski (1809–1880), russischer Chemiker
 Grigori Alexandrowitsch Woskressenski (1849–1918), russischer Theologe und Philologe
 Iwan Nikanorowitsch Woskressenski (1862–1943), russisch-sowjetischer Schiffbauingenieur, Metallurg und Hochschullehrer
 Leonid Alexandrowitsch Woskressenski (1913–1965), russischer Raketeningenieur
 Michail Sergejewitsch Woskressenski (* 1935), russischer Pianist und Musikprofessor
 Stanislaw Sergejewitsch Woskressenski (* 1976), russischer Ökonom und Politiker

Siehe auch:

 Voskresenskiy (Mondkrater), benannt nach Leonid Alexandrowitsch Woskressenski